Лум:
 Лум (село) — село в Кировской области России.
 Лум (озеро) — озеро в Архангельской области (бассейн реки Северная Двина).
 Лум (река) — река в Кировской области России.
 Лум (коммуна) — коммуна в Прибрежном регионе Камеруна, входит в состав департамента Мунго.
 Лум, Мамаду — сенегальский футболист.
 Лум Орландский — король Орландии, второстепенный персонаж в книге «Конь и его мальчик», пятой по времени издания и третьей по хронологии в серии «Хроники Нарнии».
 ЛУМ-1,3 — листоуборочная машина.

См. также 
 LOOM — игра